Aniano di Alessandria – patriarca egiziano del I secolo
Aniano di Orléans – vescovo e santo vissuto tra il IV e V secolo
Aniano di Celeda – presbitero greco del V secolo
Aniano (astronomo ecclesiastico) – astronomo e poeta del XIII secolo, autore di un componimento mnemotecnico in esametri latini, il Computus manualis magistri Aniani.

Note